То́мас Уи́льям Ха́рдвик (; 9 декабря 1872, Томасвилл, Джорджия, США — 31 января 1944, Сандерсвилл, Джорджия, США) — американский политик, член палаты представителей Джорджии (1898—1902), член палаты представителей США от 10-го округа Джорджии, сенатор от штата Джорджия (1914—1919) и губернатор Джорджии (1921—1923).

Биография

Ранние годы 
Окончил Университет Мерсер в 1892 году со степенью бакалавра искусств, получил докторскую степень от Университета Джорджии в 1893-м.

Политическая деятельность 
Томас Хардвик был прокурором округа Вашингтон, Джорджия с 1895 по 1897 годы. В 1898 году был избран в палату представителей Джорджии, в 1903 — в палату представителей США от этого же штата.

Деятельность на посту сенатора 
С 1914 по 1919 года Хардвик представлял Джорджию в Сенате США. Будучи сенатором, он стал соавтором Закона об иммиграции 1918 года, который был принят в октябре того же года. Новый закон позволил депортировать любого негражданина, принадлежавшего к анархистской организации или распространявшего анархистскую литературу.

29 апреля 1919 года, сенатор Хардвик стал жертвой покушения от сторонников анархиста Луиджи Галлеани. Те отправили Хардвику бомбу-ловушку в его резиденцию в Джорджии. Бомба взорвалась, когда служанка попыталась открыть пакет, оторвав ей руку. От взрыва тяжело пострадала жена сенатора.

Деятельность на посту губернатора 
Томас Хардвик служил губернатором Джорджии с 1921 по 1923 годы. Его деятельность на посту запомнилась историческим решением назначить Ребекку Фелтон на пост сенатора от Джорджии, вследствие чего, та стала первой женщиной-сенатором.

Примечания 

Члены Демократической партии США
Политики по алфавиту
Губернаторы Джорджии
Сенаторы от штата Джорджия
Выпускники Мерсерского университета
Выпускники Университета Джорджии